Zelos (地奇星フログのゼーロス, Chikisei Furogu no Zērosu) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Crapaud, de l'étoile Terrestre de l'Etrangeté, le personnage de Zelos apparait à la fois dans le manga Saint Seiya durant le "Junikyu-Hen" du chapitre Hadès et dans Saint Seiya: The Lost Canvas.

Chapitre Hadès

Servant du Château d'Hadès 
Faible et peureux, Zelos est le Spectre qui sert Pandore et Rhadamanthe au sein du château d'Hadès.

C'est lui qui envoya 16 de ses compagnons au Sanctuaire d'Athéna, afin de surveiller les chevaliers d'or renégats, et cela, par ordre de Rhadamanthe du Wyvern. Zelos questionna d'ailleurs rapidement le Juge des Enfers à ce sujet, en s'inquiétant du fait que Pandore n'ait pas donné sa permission pour cette mission. Mais cela inquiéta peu Rhadamanthe dont l'unique souci était que les Spectres envoyés sur place lui ramènent la tête d'Athéna. Rapport après rapport, Zelos annonça finalement à Rhadamanthe qu'Athéna était morte, mais que tous les Spectres envoyés sur place furent tués. Prenant ses responsabilités, Rhadamanthe se prépara à annoncer la nouvelle à Pandore et demanda à Zelos qu'il lui demande une audience. Le Juge des Enfers fut alors punis et torturé par la prêtresse pour sa désobéissance. Dans le coin de la pièce, Zelos appréciait sadiquement la scène...

Le fourbe Crapaud 

Lorsque les chevaliers d'or renégats Saga, Shura et Camus retournèrent au château d'Hadès, ils rapportèrent le corps sans vie d'Athéna avec eux. Ils refusèrent cependant de montrer le corps à Pandore, du moins, pas avant qu'elle ne les présente à Hadès en personne. Zelos sauta alors en direction du drap et le retira des bras de Saga ; mais à l'intérieur, aucun corps. Saga expliqua alors qu'il ne savait pas où se trouvait la dépouille de la Déesse et que celle-ci était peut-être en route pour le Monde de Morts afin de rencontrer Hadès. Furieux d'une telle insolence envers Pandore, Zelos se jeta sur Saga mais fut interrompu aussitôt par Camus qui le projeta au loin à l'aide de son souffle glacial. Les renégats prirent alors Pandore en otage en la menaçant de mort si celle-ci ne les conduisait pas à Hadès. Malheureusement pour les renégats, leurs temps de vie toucha à sa fin lorsque les premiers rayons du soleil les touchèrent : 12 heures étaient déjà écoulées et les chevaliers ressuscités devaient à nouveau disparaitre. Affaiblis et dorénavant à terre, Saga, Camus et Shura étaient désormais sans défense. Lâche, Zelos en profita pour se venger et s'attaqua alors tout naturellement à Camus qui l'avait neutralisé quelques instants plus tôt. C'est alors que les Chevaliers de Bronze firent leur apparition en brisant le dôme de la salle d'audience de Pandore. Surpris, le Spectre du Crapaud fut assommé par un bloc de pierre qui lui tomba sur la tête. Pendant ce temps, les Chevaliers de Bronze firent leurs adieux aux Chevaliers d'or renégats qui disparurent en poussière d'étoile.

Reprenant connaissance, Zelos fit face à Hyôga qui annonça au Spectre que l'homme à l'agonie qu'il avait frappé à coups de pied avant son arrivée n'était autre que son Maitre. Effrayé en réalisant le pouvoir et surtout la colère du disciple de Camus, Zelos tenta de fuir mais fut frappé de plein fouet par le "Aurora Execution" du Cygne. Quelques secondes plus tard, le Spectre du Crapaud se disloqua en morceaux, gelé par le zéro absolu de Hyôga.

The Lost Canvas

Fourbe et Lâche 

Envoyé en même temps que les Spectres Wimber de la Chauve-souris et Cube du Dullahan afin de tuer le chevalier de Bronze Tenma de Pégase, Zelos restera dans l'ombre sans se dévoiler tout le long de sa mission. 

Attaquant Tenma, et sur le point d'achever celui-ci, les deux Spectres assassins furent pris à partie par Rasgado, le chevalier d'or du Taureau, venu aider le jeune chevalier de Bronze. Au terme d'un combat difficile, les deux Spectres furent vaincus tandis que Rasgado, debout, rendit son dernier souffle au terme de ce combat...

Zelos fit alors son apparition.

Le chevalier du Taureau n'étant désormais plus une menace, Zelos n'hésita pas à vouloir achever Tenma, déjà affaibli, ainsi que faire tomber le corps sans vie de Rasgado, et cela, afin d'accaparer toute la gloire de cette bataille auprès de Pandore.

C'est alors qu'apparut Kagaho, Spectre du Bénou, qui s'était lui-même battu auparavant contre le chevalier du Taureau. Zelos informa Kagaho que Pandore avait rallié la quasi-majorité des 108 Spectres avec elle, et que celle-ci émettait de grands doutes concernant Hadès et sa capacité à gouverner.

Kagaho ne jurant fidélité qu'envers Hadès, il tua Zelos pour ses propos ainsi que pour son manque de dignité envers le corps de Rasgado, adversaire qu'il avait appris à respecter lors de son dernier combat.

Surplis 
La surplis de Zelos représente un Crapaud.

Technique 
  Jumping smash

Voix 
Dans la version originale, Zelos est doublé par Bin Shimada.

Spectres d'Hadès